Primula
 Primula acaulis subsp. acaulis